Ez a lista Mississippi állam megyéit sorolja fel.

A lista

Források 
 

Mississippi megyéi
Közigazgatási listák